Kento Masuda(増田 顕人 ケント マスダ?)(født 29. januar 1973) er en japansk multimusiker og kunstner. "Maestro" fra Order of St. Sylvester.  Masuda er også medlem af National Academy of Recording Arts and Sciences (The Recording Academy).

Diskografi 
 1992 Wheel of Fortune
 1995 Fouren
 1998 Myojyow
 1999 Memories
 2000 Music Magic
 2003 Hands
 2006 GlobeSounds
 2010 Light Speed+
 2012 All in the Silence
 2014 Loved One
 2021 KENTOVERSE

Bibliografi 
 Kento Masuda på Allmusic
 Kento MasudaMusicBrainz

Referencer

Eksterne links 
 Kento Masuda Officiel hjemmeside

Musikere fra Japan